nuviatge, noces, festa del casament.

 nuviatge, Conjunt de robes i altres objectes que es dona a la núvia, o que aquesta aporta al matrimoni (vegeu aixovar), a més del dot.